Васи́лий Ани́симович Зале́сский ( — ) — русский генерал-майор, начальник артиллерии Черноморского флота.

Биография 
Первоначальное образование получил в семинарии, а затем окончил курс в морском артиллерийском училище в Херсоне. В 1798 году произведён в офицеры. С 1818 года преподаватель высших наук в Черноморском артиллерийском училище в Николаеве.

Усовершенствовал пушечные станки на образцовой канонерской лодке. Был сотрудником адмирала Грейга по преобразованию морской артиллерии.

В турецкую войну 1828—1829 годов Залесский руководил действиями осадной артиллерии при захвате Анапы и Варны, а при овладении крепостью Мисемврия командовал двумя бомбардирскими судами.

В 1831 году был произведён в генерал-майоры и назначен начальником артиллерии Черноморского флота.

Ссылки 
 

Генерал-майоры морского ведомства (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)